Ciências
 Grado (ângulo) — unidade de medida de ângulos
 Grado (cladística) — termo da biologia: táxon unido por um nível de complexidade morfológica ou fisiológica

Toponímia
 Grado (Itália) — comuna italiana da província de Gorizia
 Grado (Espanha) — município espanhol das Astúrias

Desambiguações de ciências
Desambiguações de topônimos